Baguley steht für:

 Baguley (Greater Manchester), eine Gemeinde im Greater Manchester in Nord-England

Baguley ist der Familienname folgender Personen:

 John Baguley (* 1940), australischer Drei- und Weitspringer